(née en 1976),biochimiste chinois
Yin Hang (née en 1988), actrice française
  (née en 1994),Joueur de tennis de table chinois
Yin Hang (née en 1997), athlète chinoise